Dominika Kluźniak – polska aktorka.
 Włodzimierz Kluźniak – polski astronom.